Onderdistrict in Indonesië
 Tlogomulyo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tlogomulyo (Gubug), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Tlogomulyo (Kertek), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Tlogomulyo (Tlogomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java